Берне́д () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Рискль. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32170.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 135 км западнее Тулузы, в 65 км к западу от Оша.

По территории коммуны протекают реки Адур и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 216 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 126 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 91 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 77,0 %). Из 91 активных жителей работали 86 человек (45 мужчин и 41 женщина), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 35 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XII века в готическом стиле и кладбище. Исторический памятник с 1946 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер